Юнгерманиевые печёночники () — класс печеночников.

Описание 
Гаметофит юнгерманиевых имеет вид слоевища простого строения или представляет собой листостебельное растение. Листья однослойные, без жилки, различные по форме и размеру, размещены в три, реже в два ряда. Масляные тельца размещены группами по нескольку, реже по одному в обычных вегетативных клетках. Ризоиды гладкие. Спорофит имеет коробочку, ножку и стопу. Коробочка с многослойной, реже однослойной стенкой, раскрывается четырьмя продольными щелями, редко разрушается. Кроме спор в коробочках есть элатеры.

Филогения 
По данным Novíkov & Barabaš-Krasni 2015.

Примечания

Источники 
 Jan-Peter Frahm: Biologie der Moose. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg/ Berlin 2001, ISBN 3-8274-0164-X.
 Jan-Peter Frahm, Wolfgang Frey, J. Döring: Moosflora. 4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Ulmer, Stuttgart 2004, ISBN 3-8001-2772-5. (UTB für Wissenschaft, Band 1250, ISBN 3-8252-1250-5)
Печёночные мхи